Perfect Liberty — instituição religiosa de origem japonesa, de caráter ecumênico e humanista
 Língua polaca — cujo código ISO 639 é "pl"
 Polónia — cujo código ISO 3166-1 alpha-2 é "PL"
 Índice Preço/Lucro
 Projeto de lei
 Fotoluminescência
 Patrimônio líquido
 Plural
 PL/SQL

Partidos políticos 
 Partido Liberal (Portugal)
 Partido Liberal (1831) — ativo durante o Império do Brasil
 Partido Libertador (Brasil) — ativo de 1928 a 1937 e de 1945 a 1965
 Partido Liberal (1985) — extinto em 2006
 Partido Liberal (2006) — antigo "Partido da República", renomeado em 2019

Desambiguações de siglas